Partito Populista – partito politico greco
 Partito Populista – partito politico statunitense